Marcusson är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Marcusson 

 Lena Marcusson (född 1946), svensk jurist
 Eric Marcusson (1918–1998), svensk politiker
 Erik Marcusson (1947–2018), svensk folkskollärare och konstnär
 Ernst Marcusson (1894–1964), svensk skådespelare
 Bror Marcusson (1920–2017), svensk travkusk och uppfinnare 
 Gunnar Marcusson (1918–2014), svensk travkusk
 
Svenska efternamn